ICKX è una marchio italiano fondato nel 2022 a Macchia d'Isernia, in Molise, dall'imprenditore Massimo Di Risio come parte del gruppo automobilistico DR. Rispetto all'omonimo marchio, il marchio ICKX appartiene ad una fascia di mercato più elevata, compresa tra i 40.000 e i 50.000 Euro.

Esattamente come avviene con gli altri marchi del gruppo, le varie autovetture sono basate su progetti realizzate da case automobilistiche cinesi, in questo caso la BAIC, e sono commercializzate in seguito a modifiche sia estetiche che legate all'omologazione in suolo europeo.

Storia 

La volontà nel gruppo DR di espandersi in nuove fasce di mercato con un paio di nuovi marchi trapela all'inizio del 2022; uno dei due nuovi marchi è ICKX, il cui debutto avviene nello stesso anno al Milano Monza Open-Air Motor Show presentando il fuoristrada ICKX K2, un fuoristrada di medie dimensioni basato sul Beijing BJ40 Plus, versione a cinque porte e passo lungo del più piccolo BJ40 in vendita sul suolo cinese sin dal 2013e aggiornato cinque anni dopo.

Note

Collegamenti esterni